Jarrige peut faire référence à :

 Catherine Jarrige (1754-1836), dite Catinon Menette, laïque, tertiaire dominicaine ;
 Jean-François Jarrige (1940-2014), archéologue français ;
 Jérôme Jarrige (1937-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Maurice Jarrige (1927-2000), homme politique français ;
 Michel Jarrige, auteur, agrégé d'histoire, docteur en histoire, diplômé en sciences religieuses;
 François Jarrige, historien français des techniques.

Homonymie de patronyme